łozy – rozpościerające się nad rzekami krzaczaste zarośla wierzbowe, w których woda stoi przez większą część roku

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Łozy – część wsi Mołodiatycze w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Trzeszczany
 Łozy – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Żagań 
 Łozy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Paprotnia 
 Łozy – przysiółek wsi Werchrata w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Horyniec-Zdrój
 Łozy – przysiółek wsi Płazów w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Narol
 Łozy – część wsi Głuchów w woj. podkarpackim, w pow. łańcucki, w gminie Łańcut
 Łozy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Płoskinia

Miejscowości na Białorusi 
 Łozy – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim
 Łozy – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim

Miejscowość na Ukrainie 
 Łozy – wieś w obwodzie tarnopolskim

Zobacz też 
 Łoza